Gori bezeichnet:
 Gori, Stadt in Georgien
 Gori (Ambrolauri), Dorf in der Region Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien (Georgien), Munizipalität Ambrolauri
 Gori (Mahakali), Fluss in Uttarakhand (Indien)
 Gori (Schuachewi), Dorf in der Autonomen Republik Adscharien (Georgien), Munizipalität Schuachewi
 Goris Munizipaliteti, Munizipalität in Georgien

Gori ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Gori (* 1939), italienischer Fußballspieler
 Affortunato Gori, italienischer Bildhauer
 Alberto Gori (1889–1970), italienischer Bischof
 Antonio Francesco Gori (1691–1757), italienischer Altertumsforscher und Priester
 Carmine Gori-Merosi (1810–1886), italienischer Kardinal
 Edoardo Gori (* 1990), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Georges Gori (* um 1900), französischer Bildhauer
 Lallo Gori (1927–1982), italienischer Filmkomponist
 Mario Gori (* 1973), argentinischer Fußballspieler
 Mario Cecchi Gori (1920–1993), italienischer Filmproduzent
 Michele Gori (* 1980), italienischer Jazzmusiker
 Mirko Gori (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Nico Gori (* 1975), italienischer Jazzmusiker
 Pietro Gori (1865–1911), italienischer Jurist, Journalist und Dichter
 Patrizia Gori (* 1950), italienische Schauspielerin
 Sergio Gori (* 1946), italienischer Fußballspieler
 Vittorio Cecchi Gori (* 1942), italienischer Filmproduzent und Politiker

sowie der Künstlername von
 Gori (Karikaturist) (1894–1944), estnischer Karikaturist

Gōri ist der Familienname folgender Personen:
 Daisuke Gōri (1952–2010), japanischer Synchronsprecher

Siehe auch:
 Góry